Еспіноса () — іспаномовне прізвище.

Відомі носії:
 Бернардо Еспіноса (1989) — колумбійський футболіст
 Деограсіас Фонсека Еспіноса (198—2006) — член військової хунти Колумбії
 Джованні Еспіноса (1977) — еквадорський футболіст
 Крістіан Еспіноса (1995) — аргентинський футболіст
 Марія Фернанда Еспіноса (1995) — еквадорський політик, голова Генеральної Асамблеї ООН з 18 серпня 2018 року
 Міссаель Еспіноса (1965) — мексиканський футболіст, півзахисник
 Паола Еспіноса (1986) — мексиканська стрибунка у воду
 Роджер Еспіноса (1986) — гондураський футболіст
 Хав'єр Еспіноса (1992) — іспанський футболіст
 Хуан Хав'єр Еспіноса (1815—1870) — еквадорський політик